Cinq navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Herald :
 le , un sloop de 18 canons lancé en 1806, converti en vaisseau de ligne de sixième rang de 20 canons en 1810 puis de 24 canons en 1817, et démantelé en 1817 ;
 le , un vaisseau de ligne de sixième rang de 28 canons lancé en 1822 sous le nom de , renommé HMS Herald et utilisé comme navire océanographique et vendu en 1864 ;
 le , une canonnière lancée en 1890 et vendue en 1903 ;
 le , un sloop dragueur de mines de 24 canons lancée en 1918 sous le nom de , renommé HMS Herald en 1923 et coulé en 1944 ;
 le , un navire océanographique lancé en 1973 et vendu en 2001.

Herald